Mariliana är ett släkte av skalbaggar. Mariliana ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Mariliana